Голан :

() название на иврите Голанских высот, географического района Леванта, послужившее также основой фамилии; также — () чешская фамилия.

Топонимы 
 Голан — региональный совет на севере Израиля.
 Голан (плато), Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, в настоящее время контролируемая Израилем.
  — библейский город Израильского царства в наделе колена Манассии (Второзаконие 4:43); идентифицируется с современной сирийской деревней Saham al-Jawlan.
 Голан — населённый пункт в унитарной административной единице Гуинет, Уэльс

Фамилия 
 Голан, Владимир (1905—1980) — чешский поэт и переводчик.
 Голан, Итамар (род. 1970) — израильский пианист.
 Голан, Менахем (1929—2014) — израильский режиссёр, продюсер.
 Голан, Омер (род. 1982) — израильский футболист, спортивный директор.
 Голан, Росс (род. 1980) — мультиплатиновый автор песен из северного пригорода Чикаго.
 Голан, Симха (1899—1964) — общественный деятель, генеральный директор компании «Солель боне».
 Голан, Шамай (род. 1933) — израильский писатель.
 Голан, Эяль (род. 1971) — израильский певец.
 Голан, Яир (род. 1962) — израильский военный и политический деятель.
 Голан, Ян Арношт (1853—1921) — серболужицкий писатель и российский педагог.
 Голан, Яромир (род. 1941) — фигурист из Чехословакии, бронзовый призёр чемпионата Европы 1966 года в танцах на льду.

Прочее 
 Голан — артиллерийская бригада в составе Армии обороны Израиля.
 Голан Телеком — израильская коммуникационная компания.

См. также 
 Голлан
 Голаниада — акция гражданского неповиновения в Румынии.
 Ха-Голан — территориальная бригада в составе Армии обороны Израиля.